Оскар Юдкович Райхман (03.08.1923 — ?) — советский инженер, учёный, заместитель главного конструктора НИИ ПМ имени академика В. И. Кузнецова, лауреат Ленинской премии (1964).

Биография 
С 1956 года работал в НИИ-944 (НИИ ПМ), г. Москва: ведущий инженер, начальник лаборатории, начальник отделения, в 1980-е гг. заместитель главного конструктора.

Участвовал в разработке гироскопических командных приборов для систем управления изделий от Р-1 до Р-7, 4К-10, Р-16, Р-36, УР-100К, «Аргус», Р-36М и других.

Доктор технических наук (1974), профессор.

Лауреат Ленинской премии (1964). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта».

Источники 
 https://archive.today/20150708172536/http://www.tsenki.com/about/branch/niipm/history/reorg.php#selection-2979.0-2999.142
 Фото http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/baklanov/kosmos/baklanov-kosmos-t2.pdf (стр. 519/408)
 Ракетостроение и космонавтика России. Биографическая энциклопедия. Издательский дом «Столичная энциклопедия». 2011